Варзар — фамилия. Известные носители:

 Варзар, Василий Егорович  (1851—1940) — российский и советский экономист, основоположник промышленной статистики в России. 
 Варзар, Софья Михайловна (1878—1957) — русский и советский астроном.